Файрбол, файербол, фаербол ( «огненный шар») — изначально в английском языке описывает природные явления, подпадающие под описание «огненный шар», например, вспышка огня, шаровая молния, болид (яркий метеор) и похожие мистические явления, магическое оружие — в сказках, комиксах, играх (в том числе компьютерных). Используется также в культуре, в названиях коммерческой продукции, и т. п.

В музыке
 «Long And Lonesome Road / Fireball Of Love» — сингл голландской рок-группы Shocking Blue (1969).
 «Fireball» — альбом британской рок-группы Deep Purple (1971).
 «Fireball» — сингл японской рок-группы B’z (1997).

В кино
 «Огненный шар» — американский фильм, 1950 года. Одну из ролей исполняет Мэрилин Монро.
  — японский короткометражный сериал студии Дисней.

В науке
 Кварк-глюонная плазма, полученная на ускорителе элементарных частиц.

Другое
  — название процессоров производства компании Motorola.
  — название жёстких дисков производства компании Quantum.
  — американский истребитель времен 2-й мировой войны.
 Фаербол в компьютерных играх — огненный шар магической природы, применяемый для атаки.
 Rhododendron 'Fireball' — сорт зимостойких листопадных рододендронов.